Existem várias igrejas chamadas Sacra Famiglia em Roma:
 Sacra Famiglia a Via Sommacampagna, uma igreja demolida no rione Castro Pretório.
 Cappella della Sacra Famiglia di Nazareth, uma capela no rione Esquilino.
 Sacra Famiglia a Via Portuense, uma igreja no quartiere Portuense.
 Sacra Famiglia alla Garbatella, uma capela no quartiere Ostiense.
Desambiguações de topônimos